Рубенс (Rubens) — фамилия и личное имя.

Известные носители:
 Рубенс, Альма (1897—1931) — американская актриса немого кино.
 Рубенс, Бернис (1928—2004) — английская писательница, лауреат Букеровской премии.
 Рубенс, Генрих (1865—1922) — немецкий физик, создатель трубы Рубенса.
 Рубенс, Питер Пауль (1577—1640) — фламандский живописец.
 Рубенс, Пол (род. 1952) — американский комик, киноактер и кинорежиссёр.
 Рубенс, Шона (род. 1986) — канадская горнолыжница.

Известные по имени:
 Рубенс Баррикелло (род. 1972) — бразильский автогонщик «Формулы-1».
 Рубенс Кардозо (род. 1976) — бразильский футболист.
 Рубенс Минелли (род. 1928) — бразильский футболист и тренер.